Buxtehude puede referirse a:
 Dietrich Buxtehude (1637-1707), compositor y organista germano-danés;
 Buxtehude, ciudad alemana;
 (4344) Buxtehude, asteroide, llamado así en honor al compositor.